Беліцер Віра Миколаївна (1903-1983) — радянський етнограф, доктор історичних наук
 Беліцер Володимир Олександрович (1906-1988) — радянський біохімік, академік АН УРСР